Bacher altro denominazione delle Pohorje
 Karl Thomas Bacher
 Gertrud Bacher
 Giuseppe Bacher
 Nikolaus Bacher
 Mario Bacher